Катериновка — название населённых пунктов.

Приднестровье 
 Катериновка — село в Каменском районе.

Украина

Винницкая область 
 Катериновка — посёлок в Казатинском районе.

Днепропетровская область 
 Катериновка — село в Апостоловском районе.
 Катериновка — село в Васильковском районе.
 Катериновка — село в Криничанском районе.
 Катериновка — село в Никопольском районе.
 Катериновка — село в Петропавловском районе.
 Катериновка — село в Покровском районе.
 Катериновка — село в Пятихатском районе.
 Катериновка — село в Софиевском районе.
 Катериновка — село в Царичанском районе.
 Катериновка — село в Юрьевском районе.
Катериновка — до 1946 г. название села Осипенко в Солонянском районе.

Донецкая область 
 Катериновка — село в Александровском районе.
 Катериновка — посёлок в Амвросиевском районе.
 Катериновка — село в Константиновском районе.
 Катериновка — село в Лиманском районе.
 Катериновка — село в Марьинском районе.
 Катериновка — посёлок в Никольском районе.

Житомирская область 
 Катериновка — село в Бердичевском районе.
 Катериновка — село в Емильчинском районе.
 Катериновка — село в Житомирском районе.
 Катериновка — село в Хорошевском районе.

Кировоградская область 
 Катериновка — село в Александрийском районе.
 Катериновка — село в Долинском районе.
 Катериновка — село в Кропивницком районе.

Луганская область 
 Катериновка — село в Краснодонском районе.
 Катериновка — село в Попаснянском районе.

Николаевская область 
 Катериновка — село в Баштанском районе.
 Катериновка — село в Веселиновском районе.

Ровненская область 
 Катериновка — село в Сарненском районе.

Сумская область 
 Катериновка — село в Белопольском районе.
 Катериновка — село в Великописаревском районе.
 Катериновка — село в Глуховском районе.
 Катериновка — село в Лебединском районе.

Тернопольская область 
 Катериновка — село в Кременецком районе.

Харьковская область 
 Катериновка — село в Близнюковском районе.
 Катериновка — село в Великобурлукском районе.
 Катериновка — село в Красноградском районе.
 Катериновка — село в Лозовском районе.
 Катериновка — село в Сахновщинском районе.

Херсонская область 
 Катериновка — село в Великолепетихском районе.
 Катериновка — село в Новотроицком районе.

Хмельницкая область 
 Катериновка — село в Дунаевецком районе.
 Катериновка — село в Хмельницком районе.

Черкасская область 
 Катериновка — село в Каменском районе.

Черниговская область 
 Катериновка — село в Бобровицком районе.

См. также 
 Катериновка Первая